Белый тигр (фильм):
  — американский криминальный детектив 1923 года, снятый режиссёром Тодом Броунингом.
 Белый тигр — американский боевик 1996 года, снятый режиссёром Ричардом Мартином.
 Белый тигр — российский фильм 2012 года, снятый режиссёром Кареном Шахназаровым. Экранизация повести Ильи Бояшова «Танкист, или белый тигр».
 Белый тигр — индийский фильм 2021 года.